Gauville est le nom de plusieurs communes et ancienne communes françaises :
 Gauville, dans  l'Orne
 Gauville, dans la Somme
 Gauville, ancienne commune de l'Eure qui a fusionné en 1844 avec Verneuil-sur-Avre
 Gauville-la-Campagne, dans l'Eure

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France